Khalsi est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Hassen Khalsi (1931-2007), acteur tunisien
Mehdi Khalsi (né en 1986), boxeur marocain

Toponyme

, ville de l'Uttarakhand
Inscription de Khalsi, inscription rupestre
Khalsi, ville du Ladakh

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme